Фофанов Олександр Тимофійович — полковник царської армії та Армії УНР.
 Фофанов Олексій Іванович — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
Прізвища